

Persone
 Lamberto Zauli (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Bruno Zauli (1902-1963) –  dirigente sportivo italiano
 Carlo Zauli (1926-2002) – ceramista, scultore e insegnante italiano
 Franco Zauli, noto anche con lo pseudonimo di Jayfield (1923-2006) – compositore, paroliere e pianista italiano
 Domenico Zauli (1638-1722) – vescovo cattolico italiano
 Giovanni Battista Zauli (1743-1819) – cardinale italiano
 Simonetta Zauli (1959-2017) – conduttrice radiofonica e televisiva italiana

Altro
 Museo Carlo Zauli – museo di Faenza, provincia di Ravenna
 Palazzo Zauli-Naldi – edificio di Faenza
 Villa Zauli, o villa Letizia – edificio di Firenze